Рунівщинська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця в Україні в XIX— першій чверті XX століття:
 Рунівщинська волость — Костянтиноградського повіту Полтавської губернії;
 Рунівщинська волость — Полтавського повіту Полтавської губернії.